Entrepot;
Entrepothaven (Amsterdam);
Entrepothaven (Rotterdam).